Monumenten voor Joannes Benedictus van Heutsz bevinden of bevonden zich op onderstaande plaatsen:

 een praalgraf voor Jo van Heutsz op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam
 voorheen een monument in Amsterdam Oud Zuid; nu Monument Indië-Nederland
 een buste te Coevorden
 een buste te Arnhem die afkomstig is van een voormalig monument in Banda Atjeh
 een gevelbeeld in het gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat in Amsterdam, destijds het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, nu het stadsarchief.